Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948 w Sankt Moritz został rozegrany 5 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Piz Suvretta. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwajcar Edy Reinalter, srebro wywalczył Francuz James Couttet, a brąz zdobył jego rodak Henri Oreiller. Slalom jako osobna konkurencja pojawi się w programie olimpijskim po raz pierwszy w historii. Wyników tych zawodów nie wykorzystano do kombinacji, w której rozegrano osobny slalom .

Wyniki

Bibliografia 
  
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948